François Joseph Westermann – generale francese
 Heiko Westermann – calciatore tedesco
 Léo Westermann – cestista francese
 Liesel Westermann – ex atleta tedesca